Die Saison 1977/78 war die 31. reguläre Austragung der Nationalliga B (NLB), der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister Lausanne HC stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der SC Luzern und der Forward Morges HC stiegen in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 

Die 16 Mannschaften absolvierten in der Hauptrunde jeweils 30 Spiele. Der Erstplatzierte der Hauptrunde stieg direkt in die Nationalliga A auf. Die beiden Letztplatzierten der Hauptrunde stiegen direkt in die dritte Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Weblinks 

 

B1977
Eishockeysaison 1977/78